Denuelle ist der Familienname folgender Personen:

 Éléonore Denuelle (1787–1868), Geliebte Napoléon Bonapartes
 Léon Denuelle (1806–1881), Sohn Napoleons und seiner Mätresse Éléonore Denuelle